Motivo è sinonimo di "ragione" o "causa", ma può riferirsi anche a:
 Motivo musicale
 Motivo (arti figurative), figura ornamentale, in genere ripetuta, in architettura, pittura, e arti figurative in genere.
 Motivo, singolo di Gianna Nannini del 2020